

Cinema
 As I Lay Dying – film del 2013 diretto da James Franco
 As I Lay Dying – film del 2018 diretto da Mostafa Sayyari

Letteratura
 Mentre morivo (As I Lay Dying) – romanzo di William Faulkner

Musica
 As I Lay Dying – gruppo musicale metalcore statunitense